Сепп (; в переводе на русский язык — «кузнец») — эстонская фамилия. Известные носители:

 Сепп, Арнольд Петрович (1900—1975) — эстонский и советский флейтист.
 Сепп, Евгений Константинович (1878—1957) — российский и советский невропатолог и нейрофизиолог, педагог.
 Сепп, Олав (род. 1969) — эстонский шахматист, шестикратный чемпион Эстонии по шахматам, международный мастер (1994).
 Сепп, Хендрик (1888—1943) — эстонский историк.

См. также 
 Сеп
 Сепе
 Сепеда (значения)
 Сеппа (значения)